Рудской, Иван Иванович (1929—1985) — Герой Социалистического Труда.
 Рудской, Иван Романович (более известен как Ивангай; род. 1996) — украинский и российский видеоблогер, летсплейщик и музыкант.